Andrew Symonds (1975-2022), joueur de cricket australien
 Andy Symonds (1981-), coureur d'ultra-trail britannique, frère de Joe
 Carrie Symonds (1988-), communicante britannique et compagne du Premier ministre Boris Johnson
 Francis Addington Symonds (1893-1971), écrivain et journaliste britannique
 Henry Roberts Symonds (1891-1968), scénariste et réalisateur américain
 John Addington Symonds (1840-1893), poète et critique littéraire anglais
 Jeff Symonds (1985-), triathlète canadien
 Joe Symonds (1983-), coureur de fell running britannique, frère d'Andy
 Julian Symonds (1813-1852), officier de l'armée britannique et un géomètre
 Richard Symonds (1617-1660), antiquaire, soldat de la Première guerre civile anglaise et auteur d'un journal intime.
Patronyme anglais